Premijer liga Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine je svoje prvo izdanje imala u sezoni 1998./99., te je to ukupno peta sezona prvog ranga natjecanja za klubove pod inegerencijom NS BiH. 
Bilo je predviđeno da prvih pet momčadi igra zajedničko doigravanje s prva tri kluba iz 1. lige Herceg-Bosne, ali je doigravanje otkazano. 
Prvenstvo je osvojila momčad Sarajeva.

Ljestvica

Poveznice 
 Prva nogometna liga Herceg-Bosne 1998./99.

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 1998./99.
 sportsport.ba, Premijer liga NS BiH 1998./99., ljestvica
 sportsport.ba, Premijer liga NS BiH 1998./99., rezultati 
 claudionicoletti.eu, Bosna i Hercegovine - ljestvice 1. ranga nogometnog prvenstva (1993./94. - 1999./2000.) 

 

1998-99
 NS 1